Сочи́нское () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Шункыркольского сельского округа. Код КАТО — 113861100.

География 
Село расположено водоёма «Сарыкемпир», в южной части района, на расстоянии примерно 90 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Атбасар. 

Абсолютная высота — 303 метров над уровнем моря. 

Климат холодно-умеренный, с условно хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +21,3°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 360 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль. 

Ближайшие населённые пункты: село Сепе — на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 1330 человек (из них казахи — 23 %, русские — 21 %, украинцы — 20 %).

В 1999 году население села составляло 1134 человека (559 мужчин и 575 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 880 человек (431 мужчина и 449 женщин).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Гагарина,
 ул. Достык,
 ул. Енбек,
 ул. Жастар,
 ул. Сарыарка,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Целинная,
 ул. Элеваторная.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района